Турнир BNP Paribas Masters 2010 года в мужском парном разряде проводится в 36-й раз. В основной сетке турнира 24 пары, две из которых попали в основу, получив специальное приглашение от организаторов.

Действующие чемпионы турнира — пара Даниэль Нестор / Ненад Зимонич — защищали свой титул, но проиграли уже в четвертьфинале.

Посев 
Все посеянные пары начинают турнир со второго круга.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Полуфинал)
  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Четвертьфинал)
  Лукаш Длоуги /  Леандер Паес (Четвертьфинал)
  Лукаш Кубот /  Оливер Марах (Четвертьфинал)

<li>  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски (Второй раунд)
<li>  Махеш Бхупати /  Максим Мирный (Титул)
<li>  Рохан Бопанна /  Айсам-уль-Хак Куреши (Второй раунд)
<li>  Франтишек Чермак /  Михал Мертиняк ''(Полуфинал)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

BNP Paribas Masters 2010